De Prva Liga Federacija Bosne i Hercegovine is een van de twee competities op het tweede niveau van het voetbal in Bosnië en Herzegovina naast de Prva Liga Republika Srpska.

Er spelen zestien teams in de competitie en alleen de kampioen promoveert naar de Premijer Liga. De onderste ploegen degraderen naar een van de vier regionale niveaus. De vier regionale kampioenen promoveren en afhankelijk van hoeveel clubs er uit de Premijer Liga degraderen, degradeert er een vijfde club uit de Prva Liga.

Kampioenen
2000/2001 - HNK Grude
2001/2002 - NK Žepče
2002/2003 - NK Travnik
2003/2004 - FK Budućnost Banovići
2004/2005 - NK Jedinstvo Bihać
2005/2006 - FK Velež Mostar
2006/2007 - NK Travnik
2007/2008 - NK Zvijezda Gradačac
2008/2009 - FK Olimpik Sarajevo
2009/2010 - FK Budućnost Banovići
2010/2011 - NK GOŠK Gabela
2011/2012 - OFK Gradina Srebrenik
2012/2013 - NK Vitez
2013/2014 - FK Sloboda Tuzla
2014/2015 - FK Mladost Doboj Kakanj
2015/2016 - NK Metalleghe-BSI
2016/2017 - NK GOŠK Gabela
2017/2018 - FK Sloga Simin Han
2018/2019 - FK Velež
2019/2020 - FK Olimpik Sarajevo
2020/2021 - HŠK Posušje
2021/2022 - FK Igman

Voetbal in Bosnië en Herzegovina
Federatie van Bosnië en Herzegovina